Etzioni ist der Familienname folgender Personen:

 Amitai Etzioni (* 1929), US-amerikanischer Soziologe deutscher Herkunft
 Oren Etzioni, US-amerikanischer Informatiker und CEO des Allen Institute for Artificial Intelligence